
BD, Bd eller .bd kan syfta på

 Bd – en måttenhet för hur många gånger per sekund en signal ändras, se Baud
 BD – ett optiskt läsbart lagringsformat, se Blu-ray Disc
 BD – det allmänna namnet för tre omfattande astrometriska stjärnkataloger, se Bonner Durchmusterung
 BD – länsbokstav för Norrbottens län
 BD – franskspråkiga serier Bande dessiné med upprinnelse i Belgien eller Frankrike, se Fransk-belgiska tecknade serier
 BD – en affektiv störning, se Bipolär sjukdom

Bangladesh 
 BD – landskod enligt ISO 3166 för Bangladesh
 .bd – nationell toppdomän för Bangladesh

Valuta 
 BD – valutan i Bahrain, se Bahrainsk dinar
 BD$ – valutan i Bermuda, se Bermudisk dollar
 Bd – valutan i Bosnien-Hercegovina fram till 1998, se Bosnisk och hercegovinsk dinar

Musik 
 BD – en finlandssvensk studentkör vid Åbo Akademi, se Brahe Djäknar
 BD – en svensk rockgrupp från Göteborg, se Broder Daniel